Blok je lahko:

 Blok, priimek več znanih ljudi
 blok (politika) - politična ali vojaška zveza držav,
 blok (stavba) - večstanovanjska stavba.
 blok periodnega sistema
 blok (borilne veščine) - blokada, prepreka
 blok (papir) - skupek praznih listov papirja ali predtiskanih obrazcev
 blok (material)
 blok (blokveriga) - segment odprtega seznama podatkovnih zapisov